La Temporada 2016-2017 del fútbol chileno abarcó todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional y amateur, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos, y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante 1 de julio del 2016 y 2 de julio del 2017.

Clubes campeones

Campeonatos de Selección

Clasificatorias de Selección

Torneos locales

Primera División

Torneo Apertura 2016 

{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; font-size: 90%;"
|+
! width=20 |
! width=20 |
! width=200 |Equipos
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 | 
! width=20 | 
! width=20 |
! width=20 |
|- align="center" style="background:#B0C4DE;
|
|1.||align="left"| Universidad Católica
||31||15||9||4||2||37||18||+19||68,8%|- align="center" style="background:#CCCCFF;
|
|2.|| align="left" | Deportes Iquique
||28||15||8||4||3||28||22||+6||62,2%
|- align="center" style="background:#D0E7FF;"
|
|3.||align="left"| Unión Española
||27||15||8||3||4||27||20||+7||60%
|- align="center" style="background:#D0E7FF;"
| 
|4.|| align="left" | O'Higgins
||26||15||7||5||3||23||15||+8||57,8%
|- align="center" style="background:#51D1F6;"
|
|5.||align="left"| Colo-Colo
||23||15||6||5||4||26||20||+6||51,1%
|- align="center" style="background:#FFB83B;"
|| 
|6.|| align="left" | Palestino
||21||15||6||3||6||25||19||+6||46,7%
|- align="center" style="background:#FFD180;"
|| 
|7.|| align="left" | Universidad de Chile
||21||15||5||6||4||23||22||+1||46,7%
|- align="center"
|
|8.|| align="left" | San Luis
||21||15||6||3||6||21||22||-1||46,7%
|- align="center"
|
|9.|| align="left" | Deportes Antofagasta
||19||15||5||4||6||17||22||-5||42,2%
|- align="center
|
|10.|| align="left" | Huachipato
||18||15||4||6||5||24||24||0||40%
|- align="center"
|
|11.|| align="left" | Santiago Wanderers 
||18||15||5||3||7||13||20||-7||40%
|- align="center"
|
|12.|| align="left" | Deportes Temuco
||16||15||5||1||9||15||21||-6||35,6%
|- align="center"
|
|13.|| align="left" | Cobresal
||16||15||4||4||7||14||21||-7||35,6%
|- align="center" style="background:#00FFFF;"
|| 
|14.||align="left"| Everton 
||15||15||3||6||6||22||28||-6||33,3%
|- align="center" 
|
|15.||align="left"| Audax Italiano
||15||15||4||3||8||17||28||-11||33,3%
|- align="center" 
|
|16.|| align="left" | Universidad de Concepción
||14||15||4||2||9||14||25||-11||31,1%
|}
 Campeón del torneo.
 Clasificó directamente a la Copa Conmebol Libertadores 2017 como Chile 2 (ver Nota 1).
 Clasificó directamente a la Copa Conmebol Libertadores 2017 como Chile 3 al ganar la Copa Chile 2016.
 Clasificó directamente a la Copa Sudamericana 2017 como Chile 2.
 Clasificó directamente a la Copa Sudamericana 2017 como Chile 3.
 Clasificó directamente a la Copa Sudamericana 2017 como Chile 4 al perder la final de la Copa Chile 2016.
 Jugaron el Duelo de Subcampeones. Unión Española (ganador) clasificó directamente a la Copa Libertadores 2017 como Chile 4. O'Higgins (perdedor) clasificó directamente a la Copa Sudamericana 2017 como Chile 1.

Nota 1: Universidad Católica ya estaba clasificada a la Copa Libertadores 2017 como "Chile 1", por ser el campeón del Torneo de Clausura 2016, por lo que el subcampeón de este torneo tomó el cupo de Chile 2. El siguiente en la tabla, Unión Española, tomó el lugar de Iquique en el Duelo de Subcampeones.Nota 2: Colo-Colo tiene cupo asegurado en el Duelo de Subcampeones, por el cupo de "Chile 4" para la Copa Libertadores 2017 o "Chile 1" para la Copa Sudamericana 2017, por ser el subcampeón del Torneo de Clausura 2016. Sin embargo, al ser campeón de la Copa Chile 2016 cedió su cupo de subcampeón del Torneo de Clausura 2016 a O'Higgins (3°).

 Duelo de subcampeones 

 Torneos internacionales 
Véase además Anexo:Clubes chilenos en torneos internacionales

 Copa Conmebol Libertadores 2017  

Los equipos que participaron en la Copa Conmebol Libertadores 2017, a partir de enero de 2017, fueron:

 Chile 1:  Universidad Católica como campeón Torneo Clausura 2016 y Torneo Apertura 2016. (Eliminado en fase de grupos frente a  San Lorenzo,  Atlético Paranaense y  Flamengo; 1PG, 2PE, 3PP)

 Chile 2:  Deportes Iquique como Subcampeón Torneo Apertura 2016. (Eliminado en fase de grupos frente a  Grêmio,  Guaraní y  Zamora; 3PG, 1PE, 2PP)

 Chile 3:  Colo-Colo como campeón Copa Chile 2016. (Eliminado en la Segunda fase clasificatoria frente a  Botafogo, 2:3)

 Chile 4:  Unión Española como ganador del Duelo entre los Subcampeones. (Eliminado en la Tercera fase clasificatoria frente a  The Strongest, 1:6)

 Copa Sudamericana 2016 

Los equipos que participaron en la Copa Sudamericana 2016, a partir de agosto de 2016, fueron:

 Chile 1:  Universidad Católica como Ganador Liguilla Pre-Sudamericana Apertura 2015-16. (Eliminado en la primera fase frente a  Real Potosí, 2:4)

 Chile 2:  O'Higgins como Ganador Liguilla Pre-Sudamericana Clausura 2015-16. (Eliminado en la primera fase frente a  Montevideo Wanderers, 0(4):0(5))

 Chile 3:  Palestino como 1° Mejor puntaje en la tabla general acumulada de la temporada 2015-16. (Eliminado en Cuartos de final frente a  San Lorenzo, 1:2)

 Chile 4:  Universidad de Concepción como 2° Mejor puntaje en la tabla general de la temporada 2015-16. (Eliminado en la primera fase frente a  Bolívar, 2:3)

 Copa Conmebol Sudamericana 2017 

Los equipos que participaron en la Copa Conmebol Sudamericana 2017, a partir de febrero de 2016, fueron:

 Chile 1:  O'Higgins como perdedor del Duelo entre los Subcampeones 2016. (Eliminado en la primera fase frente a  Fuerza Amarilla, 1:2)

 Chile 2:  Palestino como 6º puesto del Torneo Apertura 2016. (Eliminado en la segunda fase frente a  Flamengo, 10:2)

 Chile 3:  Universidad de Chile como 7º puesto del Torneo Apertura 2016. (Eliminado en la primera fase frente a  S.C. Corinthians, 1:4)

 Chile 4:  Everton  como subcampeón de la Copa Chile 2016. (Eliminado en la primera fase frente a  Patriotas, 1(3):1(4))

 CL Equipo 8:  Deportes Iquique como 3.° puesto del Grupo 8 de la Copa Conmebol Libertadores 2017. (Eliminado en la segunda fase frente a  Independiente, 3:6)

 Selección nacional 

 Partidos 

 China Cup 2017 
Véase además Chile en la China Cup 2017

 Copa FIFA Confederaciones 2017 
Véase además Chile en la Copa FIFA Confederaciones 2017

 Primera fase 
 Grupo B 

 Segunda fase 

 Estadísticas 

 Victorias: 7
 Empates: 6
 Derrotas: 5
 Goles a favor: 24
 Goles en contra: 17
 Diferencia de goles: +7
 Rendimiento: 50.00%
 Total de Partidos: 18 '''

Goleadores

Máximos Asistentes

Selección sub-20

Selección sub-17 

<center>
{| class="wikitable" width=100%
|-bgcolor=#006699 style="color:black;"
!width=16%|Fecha
!width=25%|Lugar
!width=13%|Rival
!width=6%|Marcador
!width=15%|Competencia
!widht=25%|Goles Anotados
|- align=left bgcolor=LemonChiffon
|7 de octubre de 2016
| Complejo PolideportivoBuenos Aires, Argentina
| Argentinos Juniors
|align=center| 1 - 1
|Amistoso
|Salomón 60'
|- align=left bgcolor="#CCFFCC"
|9 de octubre de 2016
| Estadio Claudio Chiqui TapiaBuenos Aires, Argentina
|
|align=center| 2 - 3
|Amistoso
|Alarcón 45' Campos 76' Gutiérrez 83'
|- align=left bgcolor=LemonChiffon
|11 de octubre de 2016
| Complejo San LorenzoBuenos Aires, Argentina
| San Lorenzo
|align=center| 0 - 03-4p
|Amistoso
|
|- align=left bgcolor=LemonChiffon
|13 de octubre de 2016
| Buenos Aires, Argentina
|
|align=center| 0 - 0
|Amistoso
|
|- align=left bgcolor=LemonChiffon
|14 de diciembre de 2016
| Estadio San Carlos de ApoquindoSantiago, Chile
|
|align=center| 0 - 0
|AmistosoCopa UC
|
|- align=left bgcolor="#ffdddd"
|15 de diciembre de 2016
| Estadio San Carlos de ApoquindoSantiago, Chile
|
|align=center| 1 - 2
|AmistosoCopa UC
| Gutiérrez 39'
|- align=left bgcolor=LemonChiffon
|16 de diciembre de 2016
| Estadio San Carlos de ApoquindoSantiago, Chile
| Chivas de Guadalajara
|align=center| 0 - 0
|AmistosoCopa UC
|
|- align=left bgcolor=LemonChiffon
|17 de diciembre de 2016
| Cancha Alberto BuccicardiSantiago, Chile
|
|align=center| 1 - 13-4p
|AmistosoCopa UC
| Oyanedel 61'
|- align=left bgcolor="#CCFFCC"
|18 de diciembre de 2016
| Cancha Alberto BuccicardiSantiago, Chile
|
|align=center| 1 - 0
|AmistosoCopa UC
| Alarcón 59'
|- align=left bgcolor="#CCFFCC"
|26 de enero de 2017
| Complejo QuilínSantiago, Chile
| Universidad Católica Sub-19
|align=center| 1 - 0
|Amistoso
|Gama
|- align=left bgcolor=LemonChiffon
|28 de enero de 2017
| Complejo QuilínSantiago, Chile
| Palestino Sub-19
|align=center| 1 - 1
|Amistoso
|Cam
|- align=left bgcolor="#CCFFCC"
|3 de febrero de 2017
| Centro Deportivo AzulSantiago, Chile
|
|align=center| 2 - 1
|Amistoso
|Cam Alarcón
|- align=left bgcolor="#ffdddd"
|6 de febrero de 2017
| Estadio El TenienteRancagua, Chile
|
|align=center| 0 - 1
|Amistoso
|
|- align=left bgcolor=LemonChiffon
|13 de febrero de 2017
| Complejo QuilínSantiago, Chile
|
|align=center| 3 - 3
|Amistoso
|
|- align=left bgcolor="#CCFFCC"
|23 de febrero de 2017
| Estadio El TenienteRancagua, Chile
|
|align=center| 1 - 0
|<center>Sudamericano Sub-17
|S. Valencia 38'
|- align=left bgcolor=LemonChiffon
|25 de febrero de 2017
| Estadio El TenienteRancagua, Chile
| 
|align=center| 1 - 1
|<center>Sudamericano Sub-17
|Alarcón 70'
|- align=left bgcolor=LemonChiffon
|1 de marzo de 2017
| Estadio El TenienteRancagua, Chile
|
|align=center| 1 - 1
|<center>Sudamericano Sub-17
|A. Valencia 89'
|- align=left bgcolor="#CCFFCC"
|3 de marzo de 2017
| Estadio El TenienteRancagua, Chile
|
|align=center| 1 - 0
|<center>Sudamericano Sub-17
|Porozo 23' (a.g.)
|- align=left bgcolor="#CCFFCC"
|7 de marzo de 2017
| Estadio El TenienteRancagua, Chile
|
|align=center| 1 - 0
|<center>Sudamericano Sub-17 (Fase final)
|Díaz 37'
|- align=left bgcolor="#CCFFCC"
|10 de marzo de 2017
| Estadio El TenienteRancagua, Chile
|
|align=center| 1 - 0
|<center>Sudamericano Sub-17 (Fase final)
|Zúñiga 19'
|- align=left bgcolor="#ffdddd"
|13 de marzo de 2017
| Estadio El TenienteRancagua, Chile
|
|align=center| 0 - 2
|<center>Sudamericano Sub-17 (Fase final)
|
|- align=left bgcolor="#CCFFCC"
|16 de marzo de 2017
| Estadio El TenienteRancagua, Chile
|
|align=center| 1 - 0
|Sudamericano Sub-17 (Fase final)Clasificado
|Zúñiga 34'
|- align=left bgcolor="#ffdddd"
|19 de marzo de 2017
| Estadio El TenienteRancagua, Chile
|
|align=center| 0 - 5
|Sudamericano Sub-17 (Fase final)Subcampeón
|
|}

Selección sub-15

Selección femenina

Notas

Referencias

Enlaces externos 
 futbolchileno.com
 Base de datos RSSSF
 Sitio oficial ANFP
 Prensafutbol
 Deportes en Terra

Deporte en Chile en 2016
Temporadas del fútbol chileno
Temporada 2016 de fútbol en Chile
Fútbol en 2016
Fútbol en 2017